Ви́ктор Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Виктор Афанасьевич (1936—2001) — советский и украинский режиссёр, актёр театра и кино.
 Мирошниченко, Виктор Владимирович (род. 1959) — советский боксёр, олимпийский призёр.
 Мирошниченко, Виктор Николаевич (1937—1987) — советский актёр театра и кино.
 Мирошниченко, Виктор Петрович (1917—1941) — Герой Советского Союза.